Toivanen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Ahti Toivanen (né en 1990), biathlète finlandais
 (née en 1980), actrice finlandaise
 (1938-2011), journaliste finlandais
 (née en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace
Laura Toivanen (née en 1988), biathlète finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois